Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 94 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 4 августа. В турнире приняли участие 21 спортсмен из 18 стран.

Установив по ходу соревнований 3 мировых рекорда, победу одержал казахстанец Илья Ильин.

В ноябре 2016 года решением МОК из-за положительных допинг-проб были лишены олимпийских медалей все призёры в данной весовой категории.

Из спортсменов, занявших первые семь мест, по состоянию на начало 2017 года не дисквалифицирован только иранец Саед Мохаммадпур, изначально занявший пятое место. Именно к нему должно перейти олимпийское золото. Остальные две медали должны достаться спортсменам, занявшим 8-е и 9-е места.

Медалисты

Рекорды 
Мировые и олимпийские рекорды до Олимпиады.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012